Ойконим

 Бешуй-Эли — прежнее название села Пятихатка в Красногвардейском районе Крыма
 Бешуй-Эли — прежнее название села Вершинное в Сакском районе Крыма
 Бешуй-Эли (Ленинский район)

См. также 
 Бешуй